Cantonul Avesnes-le-Comte este un canton din arondismentul Arras, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Avesnes-le-Comte || align="right" |  || align="right" | 62810 || align="right" | 62063
|-
| Barly || align="right" | 268 || align="right" | 62810 || align="right" | 62084
|-
| Bavincourt || align="right" | 347 || align="right" | 62158 || align="right" | 62086
|-
| Beaudricourt || align="right" | 92 || align="right" | 62810 || align="right" | 62091
|-
| Beaufort-Blavincourt || align="right" | 386 || align="right" | 62810 || align="right" | 62092
|-
| Berlencourt-le-Cauroy || align="right" | 265 || align="right" | 62810 || align="right" | 62111
|-
| Canettemont || align="right" | 61 || align="right" | 62270 || align="right" | 62208
|-
| Coullemont || align="right" | 105 || align="right" | 62158 || align="right" | 62243
|-
| Couturelle || align="right" | 87 || align="right" | 62158 || align="right" | 62253
|-
| Denier || align="right" | 58 || align="right" | 62810 || align="right" | 62266
|-
| Estrée-Wamin || align="right" | 184 || align="right" | 62810 || align="right" | 62316
|-
| Givenchy-le-Noble || align="right" | 146 || align="right" | 62810 || align="right" | 62372
|-
| Grand-Rullecourt || align="right" | 334 || align="right" | 62810 || align="right" | 62385
|-
| Hauteville || align="right" | 248 || align="right" | 62810 || align="right" | 62418
|-
| Houvin-Houvigneul || align="right" | 201 || align="right" | 62270 || align="right" | 62459
|-
| Ivergny || align="right" | 218 || align="right" | 62810 || align="right" | 62475
|-
| Lattre-Saint-Quentin || align="right" | 193 || align="right" | 62810 || align="right" | 62490
|-
| Liencourt || align="right" | 219 || align="right" | 62810 || align="right" | 62507
|-
| Lignereuil || align="right" | 133 || align="right" | 62810 || align="right" | 62511
|-
| Magnicourt-sur-Canche || align="right" | 99 || align="right" | 62270 || align="right" | 62537
|-
| Manin || align="right" | 178 || align="right" | 62810 || align="right" | 62544
|-
| Noyellette || align="right" | 183 || align="right" | 62123 || align="right" | 62629
|-
| Noyelle-Vion || align="right" | 260 || align="right" | 62810 || align="right" | 62630
|-
| Rebreuve-sur-Canche || align="right" | 180 || align="right" | 62270 || align="right" | 62694
|-
| Rebreuviette || align="right" | 242 || align="right" | 62270 || align="right" | 62695
|-
| Sars-le-Bois || align="right" | 66 || align="right" | 62810 || align="right" | 62778
|-
| Saulty || align="right" | 625 || align="right" | 62158 || align="right" | 62784
|-
| Sombrin || align="right" | 235 || align="right" | 62810 || align="right" | 62798
|-
| Le Souich || align="right" | 169 || align="right" | 62810 || align="right" | 62802
|-
| Sus-Saint-Léger || align="right" | 292 || align="right" | 62810 || align="right" | 62804
|-
| Warluzel || align="right" | 250 || align="right" | 62810 || align="right" | 62879
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais